«Фрунзенская» — многозначный термин, может означать:

В метрополитене 
 «Фрунзенская» — станция Московского метрополитена на Сокольнической линии.
 «Фрунзенская» — станция Петербургского метрополитена на второй линии.
 «Фрунзенская» — станция Минского метрополитена на Автозаводской линии.
 Кировско-Фрунзенская линия — прежнее название Сокольнической линии Московского метрополитена.

Улицы в Москве 
 Фрунзенская набережная

Другое 
 Фрунзенская — ТЭЦ-12 в Москве.
 Фрунзенская область — прежнее название Чуйской области Киргизской Республики.

См. также 
 Фрунзенский
 Фрунзенское
 Фрунзовка
 Фрунзе (значения)